Plusieurs partis politiques s'intitulent Nouveau Parti :

 Afrique du Sud : Nouveau Parti national ;
 Brésil : Nouveau Parti ;
 Canada : 
 Nouveau Parti ;
 Nouveau Parti démocratique.
 France :
 Nouveau Parti anticapitaliste ;
 Nouveau Parti socialiste.
 Grèce :
 Nouveau Parti (1873-1910) ;
  (1947-1951).
 Italie : Nouveau Parti socialiste italien ;
 Japon : Nouveau Parti conservateur ;
 Saint-Marin : Nouveau Parti socialiste ;
 Sénégal : Nouveau Parti ;
 Serbie : Nouveau Parti ;
 Taïwan : Nouveau Parti.